Helmes ist der Familienname folgender Personen:
 David Helmes (* 1988), deutscher Radrennfahrer
 Günter Helmes (* 1954), deutscher Hochschullehrer
 Marion Helmes (* 1965), deutsche Managerin
 Patrick Helmes (* 1984), deutscher Fußballspieler
 Uwe Helmes (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Werner Helmes (1925–2008), deutscher Heimatkundler und Autor

Helmes ist auch der Name der niederrheinischen Sagenfigur Sterk Helmes.